Giovanni Giacomo Teodoro Trivulzio (Ducado de Milán, 1597 - ibídem, 3 de agosto de 1656) fue un cardenal de origen milanés que desempeñó diversos puestos de relevancia al servicio del gobierno español.

Biografía 

Hijo de Carlo Emanuele Teodoro Trivulzio, conde de Melzo, de quien quedó huérfano a temprana edad, y de Caterina Gonzaga, de la familia Gonzaga. En 1625 tomó la nacionalidad del Sacro Imperio Romano Germánico. Fue creado cardenal en 1629, grande de España y virrey de Aragón en 1642, presidente del reino de Sicilia entre 1647-48 durante el virreinato de Pedro Fajardo y Pimentel, virrey de Cerdeña en 1649 y gobernador de Milán en 1656.

Su hermana Hipólita fue la primera princesa consorte de Mónaco.

Obras

Distinciones honoríficas 
  Caballero de la Orden de Santiago.

Ancestros

Referencias 

Virreyes de Aragón
Virreyes de Sicilia
Virreyes de Cerdeña
Gobernadores del Milanesado del siglo XVII
Cardenales de Italia del siglo XVII
Cardenales creados por Urbano VIII
Caballeros de la Orden de Santiago
Nacidos en Milán
Fallecidos en Milán